Алексей Спасский:
 Спасский, Алексей Андреевич (1917—2006) — советский и молдавский паразитолог.
 Спасский, Алексей Михайлович (1849—1920) — член III Государственной думы от Воронежской губернии, настоятель Воронежского кафедрального собора.